Габриэль Виларди (; род. 16 августа 1999, Кингстон) ― канадский хоккеист, центральный нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» и сборной Канады по хоккею. Чемпион мира 2021 года.

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ в 2017 году был выбран в 1-м раунде под общим 11-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». Он вернулся в состав «Уинсор Спитфайрз», в котором продолжил свою карьеру, откуда 1 января 2018 года был обменян в «Кингстон Фронтенакс». 

1 марта 2018 года подписал с «Лос-Анджелес Кингз» трёхлетний контракт новичка. Пропустив часть сезона 2018/19 из-за проблем со спиной, в сезоне 2019/20 он стал одним из заметных игроков в составе, набрав 25 очков (9+16). Дебютировал в НХЛ 20 февраля 2020 года в матче с «Флоридой Пантерз», который закончился победой «Кингз» со счётом 5:4. В этом же матче Виларди заработал 2 очка за игру, забросив свою дебютную шайбу и отдав голевую передачу на партнёра.

23 июля 2022 года продлил контракт с «Кингз» на один год.

Международная 
Вошёл в состав сборной Канады на ЧМ-2021, на котором канадцы завоевали золотые медали; на турнире Виларди заработал 1 очко за голевую передачу.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Онтарио Рейн»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»